Pierre Aubameyang ist der Name folgender Personen:

* Pierre-François Aubameyang (* 1965), gabunischer Fußballspieler und -trainer
 Pierre-Emerick Aubameyang (* 1989), gabunisch-französischer Fußballspieler